Serralunga bezeichnet:

 Serralunga d’Alba, eine Gemeinde in der Provinz Cuneo im Piemont
 Serralunga di Crea, eine Gemeinde in der Provinz Alessandria im Piemont